Ротшильди — міжнародна династія підприємців, фінансово-промислова група.
 Волтер Ротшильд (1868—1937) — британський банкір, політик, зоолог.
 Едмон де Ротшильд (1845—1934) — французький філантроп, організатор і покровитель єврейського переселенського руху.
 Лінн Форестер де Ротшильд — американсько-британська бізнес-леді.
 Маєр Амшель Ротшильд (1744—1812) — засновник банківського дому Ротшильдів.
 Натан Маєр Ротшильд (1777—1836) — міжнародний (англійсько-німецький) банкір, бізнесмен і фінансист єврейського походження, барон. Засновник одного із наймогутніших банків світу «Натан Маєр Ротшильд і сини» із штаб-квартирою в Лондоні. Третій син (з п'яти) засновника династії Маєра Амшель Ротшильда.
 Ротшильд Натаніель Філіп — швейцарський фінансист британського походження, нащадок династії Ротшильдів.
 Семюель Ротшильд (1899—1987) — канадський хокеїст.
 Чарльз Ротшильд (1877—1923) — англійський банкір та ентомолог, нащадок династії Ротшильдів.

 Château Mouton Rothschild, Шато Мутон Ротшильд — французьке виноробне господарство.
 Château Lafite Rothschild, (Шато Лафіт Ротшильд) — французьке виноробне господарство.

Девід Ротшильд:
 Девід Лайонел де Ротшильд (народ. 1955) — садовод, автор і фотограф.
 Девід Майер де Ротшильд (народ. 1978) — британський еколог і дослідник навколишнього середовища.

Див. також 
 Яйце Ротшильда — ювелірний виріб, виготовлений у 1902 році фірмою Карла Фаберже
 Будинок Ротшильдів — американський біографічний історичний фільм режисера Альфреда Л. Веркера 1934 року.